Brown Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brown Butte (Arizona)
 Brown Butte (Idaho)
 Brown Butte (Kern County, Kalifornien)
 Brown Butte (Shasta County, Kalifornien)
 Brown Butte (Oregon)